Александр Александрович Ануфриев () — советский легкоатлет, призёр Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта СССР (1952).

Биография 
Александр Ануфриев родился в 1926 году в селе Ижма, по национальности — коми-ижемец. С 1936 года жил с родителями в Нарьян-Маре. После школы работал возчиком на лесозаводе, затем плотником. В 1944 году был призван в армию, воевал на Карельском фронте, был ранен. Для преодоления последствий ранения Ануфриев начал самостоятельные спортивные занятия, с помощью которых полностью восстановил здоровье и смог продолжить службу в войсках МВД в городе Дзержинске Горьковской области. После демобилизации в 1950 году Александр Ануфриев был зачислен на Горьковский автомобильный завод, где тренировал команду по легкой атлетике. В 1951 году на чемпионате РСФСР он был первым на дистанциях 5000 м и 10 000 м, на чемпионате СССР стал призёром на дистанции 5000 м и был включён в олимпийскую сборную СССР. В 1952 году на Олимпийских играх в Хельсинки Александр Ануфриев завоевал бронзовую медаль на дистанции 10 000 м. Ануфриев стал первым мужчиной, выигравшим олимпийскую медаль в истории советского спорта.

В 1954 году Александр Ануфриев поступил учиться в школу тренеров при Киевском государственном институте физкультуры. Завершив учёбу, он работал в ЦС ДСО «Авангард» (с 1956), затем был тренером по лёгкой атлетике в Киевском совете этого общества (1959). В 1960 стал тренером по лёгкой атлетике в Северодвинске, в 1961—1962 годах — инструктором спортклуба завода «Запорожсталь». В 1963 переехал в Нарьян-Мар, работал плотником на Печорском лесозаводе № 51 и на общественных началах руководил на предприятии легкоатлетической секцией.

Александр Ануфриев погиб в 1966 году в результате транспортного происшествия на реке Печора в 10 км от Нарьян-Мара.

Примечания

Ссылки 
 
 Ануфриев Александр Александрович
 АЛЕКСАНДР АНУФРИЕВ
 На олимпийском пьедестале

Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1952 года
Бегуны на длинные дистанции СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Персоналии:Ненецкий автономный округ
Спорт в Ненецком автономном округе